La saison 2010 du Championnat de Lituanie de football est la  de la première division lituanienne. Les 11 meilleurs clubs du pays sont regroupés en une poule unique où chaque équipe rencontre trois fois ses adversaires. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de deuxième division, afin de faire passer le championnat à 12 équipes.

Le FK Ekranas Panevezys, double champion en titre, remporte à nouveau la compétition après avoir terminé en tête du classement final. Il devance de sept points un duo composé du FK Sūduva Marijampolė et du FK Zalgiris Vilnius, promu de D2. C'est le  de champion de Lituanie de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe de Lituanie face au Vetra Vilnius.

La saison s'est terminée avec dix clubs, à la suite de la banqueroute du FK Vetra Vilnius, qui a dû quitter le championnat après 16 journées.

Les 11 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Les clubs d'Atletas Kaunas et de FK Vetra Vilnius ont tous deux écopé de 6 points de pénalité pour des irrégularités de licence.

Matchs

Première et deuxième phases 

|}

Troisième phase 

|}

Bilan de la saison

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Lituanie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat de Lituanie de football
Lituanie